Acrobrochus marotiroensis är en armfotingsart som beskrevs av Bitner 2007. Acrobrochus marotiroensis ingår i släktet Acrobrochus och familjen Terebratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
marotiroensis